Edgardo Sbrissa (1955) – allenatore argentino
 Giovanni Sbrissa (1996) – calciatore italiano
 Isabelle Sbrissa (1971) – poetessa svizzera
 Serenella Sbrissa (1977) – atleta italiana